Bacic oder Bačić ist der Familienname folgender Personen:

 Doris Bačić (* 1995), kroatische Fußballnationalspielerin
 Goran Bacic (* 1977), Schweizer DJ und Musikproduzent, siehe Def Cut
 Lidija Bačić (* 1985), kroatische Sängerin und Schauspielerin
 Steve Bacic (* 1965), kanadischer Schauspieler